En Pologne, Roztoki peut désigner :

 Roztoki, un village dans la voïvodie de Basse-Silésie,
 Roztoki, un village dans la voïvodie des Basses-Carpates,
 Roztoki, un village dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie,
 Roztoki, un village dans la voïvodie de Lubusz,
 Roztoki, un village dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale.